Een stoppel is het deel van een korenhalm dat boven het maaiveld blijft uitsteken nadat bij de oogst de bovenkanten van de planten handmatig door een sikkel dan wel zicht of machinaal door een maaidorser zijn verwijderd. Stoppels worden in de herfst ondergeploegd en dienen zo als grondverbeteraar.

Het begrip duidt in een afgeleide betekenis ook op de uitbottende baardharen van een man of op de nieuwe veren die bij vogels in de rui tevoorschijn komen. 

Akkerbouw